Johan Eberhard von Schantz kan avse:

 Johan Eberhard von Schantz (amiral)
 Johan Eberhard von Schantz (kammarherre)

Se även 
 Johan Eberhard Schantz